Zona Norte de São Paulo es la denominacióna genérica que se le da al área de la ciudad de São Paulo situada al norte del río Tietê. Oficialmente, se distinguen las siguientes zonas:
Zona Noroeste de São Paulo
Zona Nordeste de São Paulo